Jean Houdart ist der Name folgender Personen:

* Jean-Christostôme Houdart (1717–nach 1789), französischer Gendarme, Colonel und Mitglied der Nationalversammlung
 Jean François Joseph Houdart (1774–1855), französischer Offizier, Zuckerfabrikant und Politiker